Richard Tait ist der Name folgender Personen:

* Richard Tait (Journalist) (* 1947), britischer Journalist
 Richard Tait (Unternehmer) (1964–2022), US-amerikanischer Spielentwickler, Investor und Unternehmer
 Richard Tait (* 1989), schottischer Fußballspieler